Kele steht für:

 Künstlername von Kele Okereke (* 1981), britischer Rockmusiker
 Kele (Demokratische Republik Kongo), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Kele (Neuguinea) eine malayo-polynesische Sprache auf Neuguinea
 Kele-Sprachen (B20), eine Bantu-Sprachgruppe
 Kele-Sprachen (C60), eine Bantu-Sprachgruppe
 Kele-Stätte (chin. Kele yizhi 可乐遗址), eine archäologische Stätte im Kreis Hezhang von Guizhou
 Kele (Hezhang), eine Gemeinde im Kreis Hezhang von Guizhou

Kélé steht für:
 Kélé, eine Bantusprache in Gabun
 Kélé (St. Lucia), eine Abart der Religion der Yoruba auf der Karibikinsel St. Lucia
 Kélé (Einheit), ein altes Volumenmaß

Siehe auch:
 Kehle
 Kelle